Лощи́новское се́льское поселе́ние — бывшее муниципальное образование в составе Урюпинского района Волгоградской области.

Административный центр — хутор Лощиновский.

История 
Лощиновское сельское поселение образовано 30 марта 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1037-ОД.

Лощиновское сельское поселение упразднено 26 апреля 2019 года и включено в Искринское сельское поселение в соответствии с законом Волгоградской области № 38-ОД

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 

 Сельское поселение на сайте района

Упразднённые сельские поселения Волгоградской области
Упразднённые муниципальные образования Урюпинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году